Порт-де-Клиньянкур () — конечная станция линии 4 Парижского метрополитена, расположенная в XVIII округе Парижа. Названа по развязке с Периферик, возникшей на месте ликвидированной в 1920-х годах заставы стены Тьера.

История 
 Станция открылась 21 апреля 1908 года в конце первого пускового участка линии 4 Шатле — Порт де Клиньянкур. 24 ноября 2018 году открылась наземная пересадка на трамвайную линию № 3b.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (26 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Перспективы 
Планируется продление линии на три станции в коммуну Сент-Уэн.

Путевое развитие 
К северу от станции располагаются пошёрстный съезд, четырёхпутная разворотная петля, после которых начинается служебная соединительная ветвь в ателье де Сент-Уэн, обслуживающее линию 4.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XVIII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1908 году